

Religion et architecture 
 un  est un portail dans les temples shinto.

Clan japonais 
Le  est un clan de samouraïs, vassal des Tokugawa.
 Sune'emon Torii (d. 1575) est l'un des samouraïs de cette famille.
 Mototada Torii (1539-1600) est un célèbre vassal de Ieyasu Tokugawa, et le glorieux défenseur du Château de Fushimi lors de son siège précédent la bataille de Sekigahara.
 Tadayoshi Torii (d. 1571) est l'un des samouraïs de cette famille.

École ukiyo-e 
L' est l'une des écoles de lukiyo-e, un mouvement artistique japonais de l'époque Edo.
 Torii Kiyomoto  en est le fondateur.
 Torii Kiyonobu  est son successeur.
 Torii Kiyonaga est l'un des artistes majeurs de cette école.

Sport 
 Torii Hunter est un joueur américain de baseball.

Voir aussi